kielvlak (het verticale staartvlak)
 stabilo (het horizontale staartvlak)